Val 1972 kan syfta på:

Presidentvalet i USA 1972
Förbundsdagsvalet i Västtyskland 1972